A "Next Level Touring" é um turnê do grupo de Heavy metal Metallica. Os shows ocorrerão, no México e no Canadá, neste último havendo a gravação do primeiro filme do grupo em 3D.

Datas 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! width="160" rowspan="1"| Datas
! width="150" rowspan="1"| Cidade
! width="150" rowspan="1"| País
! width="150" rowspan="1"| Local
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=5 align=center |América do Norte
|-
|align="center"|28 de julho de 2012
|align="center" rowspan="8"|Cidade do México
|align="center" rowspan="8"|
|align="center" rowspan="8"|Palacio de los Deportes
|-
|align="center"|30 de julho de 2012
|-
|align="center"|01 de agosto de 2012
|-
|align="center"|02 de agosto de 2012
|-
|align="center"|04 de agosto de 2012
|-
|align="center"|06 de agosto de 2012
|-
|align="center"|07 de agosto de 2012
|-
|align="center"|09 de agosto de 2012
|-
|align="center"|11 de agosto de 2012
|align="center"|San Francisco
|align="center"|
|align="center"|Golden Gate Park
|-
|align="center"|17 de agosto de 2012
|align="center" rowspan="2"|Edmonton
|align="center" rowspan="4"|
|align="center" rowspan="2"|Rexall Place
|-
|align="center"|18 de agosto de 2012
|-
|align="center"|24 de agosto de 2012
|align="center" rowspan="2"|Vancouver
|align="center" rowspan="2"|Rogers Arena
|-
|align="center"|25 de agosto de 2012
|-